Il toponimo Vulturești può riferirsi a diverse località della Romania:

Vulturești, comune del distretto di Argeș
Vulturești, comune del distretto di Olt
Vulturești, comune del distretto di Suceava
Vulturești, comune del distretto di Vaslui